Ballina (Mayo), een plaats in graafschap Mayo, Ierland.
 Ballina (Tipperary), een plaats in graafschap Tipperary, Ierland.
 Ballina (Australië), een plaats in Nieuw-Zuid-Wales, Australië.
 Ballina Shire Council